Serie 4 steht für:

 Scania Serie 4 (Lkw), Lkw-Modell der Marke Scania
 Scania Serie 4 (Bus), Bus-Modell der Marke Scania

Series IV steht für:
 Clénet Series IV, Automodell von Clénet Coachworks
 Excalibur Series IV, Automodell von Excalibur Automobile Corporation

Abkürzung